Aïn Kerma, ancien nom de Messaoud Boudjriou, une commune de la wilaya de Constantine ;
 Aïn Kerma, une commune de la wilaya d'El Tarf ;
 Aïn Kerma ou Aïn El Kerma, une commune de la wilaya d'Oran.